Texas County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Texas County (Missouri)
Texas County (Oklahoma)